Leonardo de Souza Barbosa, mais conhecido como Léo Goiano, (Goias, 1976) é um treinador e ex-futebolista brasileiro. Atualmente, treina o .

Carreira 
Como Técnico

Começou atuação na comissão técnica, como técnico na categoria mirim no Atlético Clube Goianiense, no ano seguinte foi preparador físico da equipe de Juniores, em seguida perceberam que poderia colaborar com a equipe de profissionais, e passou a ser o preparador físico da equipe de profissionais.

2008 - No Campeonato Goiano da primeira divisão de 2008 (que acontece no primeiro semestre) foi convidado para ser auxiliar técnico. Trabalhava muito e de forma muito organizada e sistematizada, algo que chegava a surpreender as pessoas que conviviam na nossa comissão técnica.

Terminado o campeonato foi convidado a ser treinador em uma equipe da terceira divisão do Campeonato Goiano daquele ano competição que aconteceria no segundo semestre, FOI CAMPEÃO INVICTO, no seu primeiro trabalho como técnico de futebol profissional, (Técnico mais jovem a conquistar um título de futebol profissional em Goiás, com 34 anos).

2009 - No seu segundo trabalho como técnico, em 2009, obteve o acesso sendo vice-campeão da terceira divisão, se credenciando para disputar o campeonato tocantinense da primeira divisão em 2010.

2010 - Chegando com a competição iniciada e com a equipe na zona do rebaixamento disputou o título, mas a conquista foi o reconhecimento do trabalho feito em uma equipe com o orçamento mais modesto da competição e o convite para trabalhar na única equipe do estado que disputaria a série D em 2010.

De forma espetacular conquistou o acesso, com registros inimagináveis, (uma folha de pagamento de R$ 34.000,00 uma campanha memorável, 14 jogos apenas uma derrota fora de casa e com dois jogadores a menos) tudo fortaleceu para desafios maiores e mais estimulantes.

2013 - Léo Goiano, de 39 anos, regressa ao clube após passagem em 2012, aonde conquistou o primeiro turno do estadual. Ele assume o clube depois da derrota para o Genus, que culminou na demissão de Aderbal Lana. O novo comandante falou da missão em conduzir o Leão na Série D e na Copa do Brasil.

Como Jogador

Conhecido como Léo, teve um carreia curta atuando em clubes do Exterior

 Vila Nova

 Atlético-GO

 Guerreros Acapulco

 Al-Khaleej‎

 Macará

 Al Jazirah

Treinadores de futebol de Goiás